3/3 kan syfta på:

 Tretakt
 3 mars